GTR peut désigner :
 garantie de temps de rétablissement, un délai contractuel dans lequel un service interrompu doit être rétabli ;
 générateur thermoélectrique à radioisotope, un générateur fournissant de l'électricité aux sondes spatiales et aux astromobiles ;
 Grande tache rouge, une formation anticyclonique permanente sur la planète Jupiter ;
Gran Turisme Racer, un sigle présent dans le nom de plusieurs modèles de voitures
 Nissan GT-R ;
 Ultima GTR, une voiture de sport ;
 McLaren F1 GTR
 McLaren P1 GTR
 McLaren Senna GTR
 Groupe Turboréacteur ;
 GTR, et GTR 2, une série de jeu de simulation de course automobile ;
 GTR, un groupe rock progressif actif de 1985 à 1986 ;
 Green Team Retail, pour l'avancée des problématiques environnementales dans les centres commerciaux ;
 Guide des terrassements routiers, un guide technique édité par le Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) et le Laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC).